En Pologne, Kurówko est le nom de :

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Kurówko, un village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Kurówko, un village du powiat de Przasnysz,
 Kurówko, un village du powiat de Sierpc.